Paul Zumthor – filologo, critico letterario e accademico svizzero
 Peter Conradin Zumthor – batterista e percussionista svizzero
 Peter Zumthor – architetto, restauratore e accademico svizzero